Ценагнатазия (, буквально: последняя челюсть из Азии) — род небольших тероподовых динозавров из семейства ценагнатид клады (инфраотряда) овирапторозавров. Обитали во времена позднемеловой эпохи на территории нынешнего Узбекистана.

Открытие 
Типовой вид Caenagnathasia martinsoni назвали и описали в 1994 году Филипп Карри, Стивен Годфри и Лев Несов. Родовое название является комбинацией названия семейства с Азией, откуда происходят ископаемые остатки. Видовое название дано в честь известного палеонтолога Герберта Генриховича Мартинсона (1911—1997). Весь голотип состоит из фрагментов нижней челюсти. На месте находки был найден другой фрагмент челюсти, отнесённый к этому же виду. Обе особи были взрослыми. В 2015 году описан новый образец.

Описание 
Ценагнатазия является самым маленьким известным овирапторозавром и одним из самых маленьких нептичьих динозавров. Фрагменты челюсти составляют лишь несколько сантиметров в длину. Общая длина черепа составляет 7,6 см. В 2016 году Грегори С. Пол оценил длину животного в 0,6 м и массу в 1,4 кг. Недавние исследования предполагают, что это был один из наиболее примитивных членов ценагнатид.

На представленной ниже кладограмме показано положение Caenagnathasia martinsoni на общем филогенетическом древе ценагнатид:

Примечания 

Ценагнатиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1994 году
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана